Konsthallen kan syfta på 

 Kvarteret Konsthallen – ett kvarter på Djurgården i Stockholm
 Konsthallen 14 – en fastighet i kvarteret Konsthallen i Stockholm
 Konsthallen Artipelag – en privatägd konsthall i Värmdö kommun
 Konsthallen vid Bohusläns museum – Konsthallen vid Bohusläns museum
 Bonniers konsthall – en konsthall i Stockholm 2006–
 Konsthallen, Borgå – en finländsk kommunal konsthall och ett kommunalt konstmuseum i Borgå stad
 Göteborgs konsthall – en kommunal konsthall vid Götaplatsen i centrala Göteborg
 Konsthallen/Hamnmagasinet – en konsthall i hamnområdet i Varberg
 Helsingfors konsthall – en privat konsthall i Helsingfors
 Konsthallen Hishult – en privatägd konsthall i Hishult i Laholms kommun
 Landskrona konsthall – en kommunägd konsthall i Landskrona
 Konsthallen Lokstallet – en svensk konsthall i Strömstad
 Lunds konsthall – en kommunal konsthall i Lund
 Konsthallen Passagen – en konsthall i Linköping
 Tensta konsthall – en konsthall för samtida konst i Tensta
 Konsthallen (hållplats) – en buss- och spårvagnshållplats på Djurgården i Stockholm

Se även
 Konsthall